Haus Kemnade steht für:
 Haus Kemnade, Wasserschloss im Hattinger Stadtteil Blankenstein
 Haus Kemnade (Wissel), Wasserschloss (1550) in Wissel am Niederrhein

Siehe auch:
 Kemenate
 Kemenaten
 Kemenade
 Kemnath (Begriffsklärung)
 Kemnathen